Žamantuz, je jméno dvou jezer a obce v Kazachstánu.

 Žamantuz (obec) – obec v Akmolské oblasti

 Žamantuz (Severokazachstánská oblast) – jezero v Severokazachstánské oblasti
 Žamantuz (Pavlodarská oblast) – jezero v Pavlodarské oblasti